Slovo beta může mít více významů:

 beta – řecké písmeno ß
 Beta – řepa, rod rostlin
 Beta vulgaris – řepa obecná
 Beta trigyna – řepa trojblizná
 Parasitus beta – savenka beta
 beta (finance) – korelační koeficient technické analýzy akcií podle Capital Asset Pricing Modelu (CAPM)
 beta verze, betaverze – dosud nefinální verze programu
 BETA – programovací jazyk
 Beta BASIC – nadstavba Sinclair BASICu
 Lancia Beta – typ 828, automobil vyráběný automobilkou Lancia v letech 1972 až 1984
 Lancia Beta 15/20HP – typ 54, automobil značky Lancia vyráběný v roce 1909
 Lancia Beta (van) – „Autocarro“, užitkový automobil vyráběný firmou Lancia v období 1950–1961
 Tatra Beta – typ automobilu značky Tatra